Лас Палмас, Гранха има више значења:

 Лас Палмас, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Палмас, Гранха (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Палмас, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Палмас, Гранха (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику